Тур Турции (, ) — шоссейная многодневная велогонка по дорогам Турции, проводящаяся с 1965 года.

История 
Впервые соревнование прошли с 11 по 19 июня 1963 года под названием «Мармаринский тур» (Marmara Tour). Как и следующая гонка 1964 года она была внутринациональное.

В 1965 году становится международным и проходит под названием «1-й Международный Мармаринский тур» (1st International Marmara Tour). А после посещения организаторами президента Турции Джемаля Гюрселя встал вопрос о переименовании гонки. Именно с этого года впоследствии начнётся отсчёт изданий Тура Турции.

В результате этого гонка 1966 года проходит под названием «2-й Международный президентский Мармарский велосипедный тур» (2nd International Presidential Marmara Cycling Tour)

Через три года, в 1968 перед четвёртой международной гонкой, изменения, внесённые руководителем Турецкой велосипедной федерации Талатом Тунсалпом (Talat Tunçalp), повлияли на изменение качества и название Тура. Теперь гонка, чтобы подчеркнуть место своего проведения, заменяет в названии Мармара на Турция и приобретает своё нынешнее название «Президентский велосипедный тур Турции» (Presidential Cycling Tour of Turkey) или просто Тур Турции.

В 1971 некоторые газеты сообщили новости о 4-ом Президентском велосипедном туре Турции. Отсчёт вёлся скорее всего с последнего переименования гонки. Тогда как это было 9-е издание если считать с самой первой гонки (Мармаринский тур), или 7-е — если с момента выхода на международный уровень (1965 год).

Год спустя, в 1972, гонка освещалась в тех же газетах как 8-й Президентский велосипедный тур Турции. С тех нумерация больше не изменялась.

В 2002 году гонка становится профессиональной и получает категорию 2.5.. В 2005 входит в образовавшийся UCI Europe Tour с категорией 2.2, которая дважды увеличивается: в 2008 — 2.1 и 2010 — 2.HC.

В 2014 году прошёл юбилейный 50-й тур Турции.

В 2017 году гонка включается в календарь в UCI World Tour (категория 2.UWT) После этого изначально запланированная как обычно на конец апреля, сначала была отложена, а потом перенесена на октябрь.

Первоначально с момента создания маршрут гонки состоял из восьми этапов, один из которых мог быть прологом и имел равнинный профиль. В 2012 году появляются первые горные этапы. А после включения в UCI World Tour протяжённость сокращается до шести этапов.

Неоднократно победителями становились советские велогонщики.

Классификации 

  Генеральная классификация
  Очковая классификация
  Горная классификация
  Классификация промежуточные спринты «Beauties of Turkey» (Красоты Турции)
  Командная классификация

Призёры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Тур Турции на Cycling Archives
 Тур Турции на CQranking
 Тур Турции на ProCyclingStat
 Тур Турции на Memoire du cyclisme
 Тур Турции на CycleBase

Велогонки в Турции
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1963 года